Keya steht für:
 Keya (Gattung) , 1941, monotypische Gattung aus der Familie Feldheuschrecken
 Keya capicola , 1941, Heuschreckenart
 Keya (Schauspielerin) (eigentlich Sabrina Sultana Keya; * ca. 1987), Dhallywood-Schauspielerin aus Bangladesch, Gewinnerin der National Film Awards
 Keya Creek, Fluss im Norden von Taiwan
 Keya Group, Industriekonglomerat in Bangladesch

Keya ist der Familienname folgender Personen:
 Atanas Keya (bl. 2007–2021), kenianischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung (Kenia)

KEYA steht für:
 KEYA 88.5 FM, US-amerikanischer Radiosender

Siehe auch:
 Keya Paha County